Tröscher ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Tröscher (* 1939), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Tassilo Tröscher (1902–2003), deutscher Politiker (SPD) und  Hessischer Minister für Landwirtschaft und Forsten

Siehe auch:
 Dröscher